Syndon – całun, którym okryto po śmierci ciało Jezusa Chrystusa, relikwia Kościoła katolickiego
 syndon – tkanina, gatunek starożytnego płótna lnianego sprzed 4 tysięcy lat
 Syndon – miasto, dawna nazwa fenickiego miasta Sajda leżącego w Libanie

Zobacz też 
 Sydonia – imię żeńskie,  używane w często XVIII i XIX wieku
 Co się raz stało w Sydonie – nowela Henryka Sienkiewicza

Chrześcijaństwo
Tkactwo